Nomoí d'Arta, districte de Grècia
 Arta (Grècia), ciutat d'Etòlia a Grècia, capital del nomós d'Arta.
 Despotat d'Arta, estat romà d'Orient (1205-1358)
 Districte d'Arta, districte de Djibouti.
 Arta (Djibouti), ciutat de Djibouti.